Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1982, classée en catégorie Series 3, se dispute à Pérouse du 3 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Hana Mandlíková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathleen Horvath et Yvonne Vermaak.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 1982 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1982
Rome
Internationaux Italie
Tennis en mai 1982